Приговор:

 Приговор — процессуальный акт правосудия.
 Приговор — то же, что и заговор как магический акт.
 «Приговор» — рассказ Франца Кафки.